Havank (schrijver): Schrijver van Nederlandse detectiveromans
Havankbrug: brug in Amsterdam Zuidoost, vernoemd naar de schrijver
Havankpark: park in Leeuwarden, vernoemd naar de schrijver
HAVANK (vingerafdrukkenherkenningssysteem): Databank van de Nederlandse politie